Marmeleiro (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Marmeleiro (Guarda), een plaats in de Portugese gemeente Guarda
 Marmeleiro (Sertã), een plaats in de Portugese gemeente Sertã